Jean Meslier – francuski ksiądz katolicki, myśliciel, przedstawiciel materializmu i ateizmu
 (7062) Meslier – planetoida z pasa głównego asteroid